Stanisław Tarnawski (kanonik przemyski), 1480-1560
 Stanisław Tarnawski (chorąży sanocki), 1540-1605
 Stanisław Tarnawski (lekkoatleta)

Zobacz też